Zielony Potok – potok, dopływ Lepietnicy w dorzeczu Czarnego Dunajca
  Zielony Potok – potok na Wyspie Króla Jerzego w Arktyce